Fissurisepta granulata är en snäckart som först beskrevs av Sequenza 1863.  Fissurisepta granulata ingår i släktet Fissurisepta och familjen nyckelhålssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nyckelhålssnäckor
granulata